Vitória do Mearim kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Vitória do Mearim (kommun), Maranhão, 
 Vitória do Mearim (ort), Maranhão, 
 Rio Mearim – ett vattendrag i delstaten Maranhão